Photograph 51 steht für:

 Photograph 51, Originaltitel von Foto 51 (Theaterstück), Theaterstück von Anna Ziegler (2008)
 Foto 51, Spitzname eines DNA-Diagramms